Hand i hand kan syfta på:

Hand i hand (centrum för judisk arabisk bildning i Israel) – ett nätverk med tvåspråkiga (Hebreiska-Arabiska) skolor
Hand i hand (Magnus Uggla-låt) – en balladlåt skriven av Magnus Uggla och framförd av honom
Hand i hand (Style-låt) – popgruppen Styles bidrag till den svenska Melodifestivalen 1987

Se även
 Dunja, du, låt som på svenska hette "Vi ska gå hand i hand"